Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2012/13 (Frauen) enthält alle Spielerinnen, die für die deutsche Schachbundesliga der Frauen 2012/13 gemeldet wurden und deren Einzelergebnisse.

Allgemeines 

Die 12 Vereine durften 6 Stammspielerinnen und maximal 8 Ersatzspielerinnen melden. Als einziger Verein schöpfte der SK Großlehna das Meldekontingent nicht aus und meldete nur 9 Spielerinnen. Nicht alle gemeldeten Spielerinnen kamen auch zum Einsatz. Der SK Großlehna kam mit 8 Spielerinnen aus, der SC Bad Königshofen, der SV Mülheim-Nord und der USV Volksbank Halle setzten die meisten Spielerinnen ein, nämlich je 13. Insgesamt kamen 132 Spielerinnen zum Einsatz, von denen 13 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Punktbeste Spielerin der Saison war Eva Moser (OSG Baden-Baden) mit 9 Punkten aus 11 Partien, mit 8,5 Punkten aus 10 Partien folgt Maria Schöne (SC Bad Königshofen). Je 8 Punkte erreichten Anna Zatonskih (OSG Baden-Baden), Elisabeth Pähtz (SC Bad Königshofen) und Elena Lewuschkina (SF Friedberg), wobei Zatonskih 9 Partien spielte, Pähtz 10 und Lewuschkina 11. Mit Lisa Schut (OSG Baden-Baden) und Anna Rudolph erzielten zwei Spielerinnen 100 %, dabei spielte Schut vier Partien, Rudolph eine.

Älteste Spielerin der Saison war die beim SK Großlehna spielende Christina Lehmann (* 1951), jüngste Spielerin die Hamburgerin Teodora Rogozenco (* 2000).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2012); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen.
 Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2012); bei Spielerinnen ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2012; ARM = Armenien, AUT = Österreich, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, BLR = Weißrussland, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IRI = Iran, ITA = Italien, LTU = Litauen, LUX = Luxemburg, NED = Niederlande, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SCO = Schottland, SLO = Slowenien, SRB = Serbien, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, TUR = Türkei, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten.
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spielerinnen mit mindestens 5 Partien (berechnet mit Swiss-Chess)
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

SF 1891 Friedberg

SK Großlehna

SV Wattenscheid

Rodewischer Schachmiezen

SF Deizisau

SV Mülheim-Nord

SC Bad Königshofen

SV Chemie Guben

Karlsruher Schachfreunde

USV Volksbank Halle

Hamburger SK

OSG Baden-Baden 

Anmerkungen:
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Ursula Wilhelm hieß bis zur Saison 2011/12 Ursula Vogler.
 Marina Manakov hieß früher Marina Olbrich.
 Zuzana Štočková hieß früher Zuzana Hagarová.
 Regina Pokorná heißt seit der Saison 2013/14 Regina Theissl-Pokorná

Weblinks 

 Mannschaftsaufstellungen und Ergebnisse der Saison 2012/13 auf der Website des Deutschen Schachbunds

Schachbundesliga der Frauen
Wikipedia:Liste
Schach 2012
Schach 2013